Are a Drag — второй студийный альбом группы Me First and the Gimme Gimmes, вышедший в 1999 году.

Альбом в основном состоит из композиций, написанных для мюзиклов. Название альбома указывает на тот факт, что большинство песен, исполняемых вокалистом Spike Slawson’ом, в оригинале исполнялись женщинами в мюзиклах.

Список композиций

Ссылки 
Are a Drag > Billboard

Альбомы панк-рока
Альбомы Me First and the Gimme Gimmes
Альбомы Fat Wreck Chords